Sérène est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Sérène est un prénom masculin peu usité. Les Sérène, et les Séréna au féminin, sont fêtés le 23 février, en hommage à un saint chrétien qui porta ce nom.

Sérène peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien
 Sérène de Sirmium († 307), ou Cerneuf, jardinier en Pannonie, l'actuelle Hongrie, martyr à Sirmium ; célébré le 23 février.
 Sérène de Marseille († 601 ou 604), évêque de Marseille ; célébré le 2 août par l'Église catholiqueet le 9 août par l'Église orthodoxe.

Références